Botschaft bezeichnet:

 Botschaft (Diplomatie), die diplomatische Vertretung eines Staates am Regierungssitz eines anderen Staates
 Nachricht, von einem Sender an einen Empfänger, ursprünglich im Sinne einer durch einen Boten überbrachten Nachricht
 Subtext, eine zusätzliche Bedeutungsebene, die einer Aussage oder einem Kunstwerk unterlegt ist
 in Kommunikationsmodellen die Bedeutung einer Nachricht, siehe Vier-Seiten-Modell
 in der Schweiz ein erläuternder Bericht der Exekutive zuhanden der Legislative; für die Bundesebene siehe Botschaft des Bundesrates